Горанова — болгарская фамилия:

  (род. 1958) —  болгарская актриса.
  (род. 1989) — болгарская художница.
  (род. 1949) — болгарская художница, иллюстратор.
 Горанова, Маргарита (род. 1947) — болгарская певица.

См. также